Gormanston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gormanston (ort i Australien), Tasmanien, West Coast,

Irland 

 Gormanston (ort i Irland), Leinster, An Mhí, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar